Die britische Formel-3-Meisterschaft 2013 war die 63. Saison der britischen Formel-3-Meisterschaft. Sie umfasste vier Rennwochenenden mit jeweils drei Rennen. Sie begann am 25. Mai in Silverstone und endete am 22. September auf dem Nürburgring.

Teams und Fahrer

Rennkalender 
Am 18. Dezember veröffentlichten die Veranstalter der Serie einen vorläufigen Rennkalender für die Saison 2013. Dieser umfasste neun Rennwochenenden in Tarporley, Pau, Silverstone, Norfolk, Le Castellet, Spa-Francorchamps, Brands Hatch, auf dem Nürburgring und in Donington.

Am 28. Januar gaben die Veranstalter bekannt, dass der Rennkalender von neun auf vier Veranstaltungen reduziert wird. Begründet wurde dieser Schritt mit der großen Konkurrenz durch die Europäische Formel-3-Meisterschaft, welche die Britische Formel-3-Meisterschaft vor eine „schwierige und ungewisse Zukunft“ stellt.
Zwei der vier Rennwochenenden, Silverstone und Brands Hatch, wurden im Rahmen der Britischen GT-Meisterschaft ausgetragen, die Rennen in Spa fanden im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens statt und die Veranstaltung auf dem Nürburgring wurde im Rahmen der Blancpain Endurance Series ausgetragen.

Anmerkungen

Gesamtwertung 

Motorsportsaison 2013